Vodosek ist der Name von

 Alfons Vodosek (1912–1996), österreichischer Musiker und Komponist
 Peter Vodosek (* 1939), österreichischer Bibliothekshistoriker
 Markus Vodosek (* 1966), deutscher Wirtschaftswissenschaftler mit Schwerpunkt Personalmanagement